«Голос» — художественный фильм режиссёра Ильи Авербаха, снятый на киностудии «Ленфильм» в 1982 году.

Премьера фильма состоялась 18 декабря 1982 года.

Сюжет 

На последней стадии работы над новым фильмом недовольный собой и товарищами по цеху режиссёр пытается исправить наиболее явные погрешности своей ленты. В глубине души он уже смирился с полученным результатом, но требует от съёмочной группы всё новых и новых усилий.

Осталось несколько неснятых сцен. Главный оператор вот-вот должен уехать в Болгарию. Композитор, несогласный с подходом режиссёра к музыкальному оформлению фильма, старается оградить себя от любых контактов. Прилетевший по срочному вызову сценарист, вместо ожидаемой помощи, подлил масла в тлеющий огонь затихнувших было творческих споров. Директор картины, обиженный за всё, хлопнул дверью и покинул съёмочную площадку.

Аня — помощник режиссёра, уставшая от ежедневной нервной суеты, пытается найти замену главной героине, оказавшейся с не совсем ясным диагнозом на больничной койке. Юля, успевшая перед госпитализацией поругаться с режиссёром, тайком уходит из больницы, чтобы помочь коллегам.

Её болезнь оказывается слишком серьёзной и спустя несколько дней, в фойе киностудии, поражённые коллеги читают прикреплённый к стене некролог актрисы. С трудом доходит до сознания факт, что жизнерадостной, молодой женщины, так недавно бывшей с ними, уже нет, а напоминанием о ней служит лишь хранящаяся в монтажной магнитная лента с записанным накануне голосом.

Первоначальное название фильма «Её голубые глаза» в финале преобразовывается в «Правила игры».

В ролях

В главных ролях 
 Наталья Сайко — Юлия Андреевна Мартынова, актриса
 Леонид Филатов — Сергей Анатольевич, режиссёр
 Георгий Калатозишвили — Александр Ильич, автор сценария
 Елизавета Никищихина — Анна Викторовна, ассистент

В ролях 
 Всеволод Шиловский — Кольчужников, оператор
 Сергей Бехтерев — Олег Петрович Ромашкин, композитор
 Пётр Шелохонов — Леонид Борисович, директор картины
 Василий Бочкарёв — Аркадий, муж Мартыновой
 Татьяна Кравченко — Надя, медсестра
 Елена Сафонова — Света, дублёрша
 Татьяна Панкова — Павла Фёдоровна, художница
 Георгий Березовский — Гарик, звукооператор
 Татьяна Лаврова — Маша Ахтырская, подруга Юлии
 Михаил Глузский — Павел Платонович, герой снимаемого фильма
 Тамара Родионова — Людмила Ивановна, монтажёр
 Лариса Соловьёва — Вероника, монтажёр
 Алла Осипенко — соседка Юли по больничной палате

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Наталья Рязанцева
 Режиссёр-постановщик: Илья Авербах
 Оператор-постановщик: Дмитрий Долинин
 Художник-постановщик: Владимир Светозаров
 Композитор: Николай Каретников
 Звукооператор: Борис Андреев
 Оркестр Ленинградской государственной филармонии им. Д. Шостаковича.
 Дирижёр: Александр Дмитриев

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1982 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы на русском языке
Фильмы о съёмках